II. Miksa néven ismert személyek:

 II. Miksa – magyar király (sorszám nélkül) és német-római császár
 II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem
 II. Miksa bajor király